Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1983 проходили з 23 травня по 5 червня 1983 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Розалін Феербенк і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан і Енн Сміт з рахунком 5–7, 7–5, 6–2.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=4
|RD1-team01= Дж Дьюрі Е Гоббс
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Ф Раск'яторе С Раймз
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Б Россі К Скронська
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= С Марголін Ж Охако
|RD1-score04-1=3
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Лі Док Хі Л Романов
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=7
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= С Коллінз Б Стов
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=5
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Ш Екер Л Форуд
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=5
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= П Медрадо К Монтейру
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=7
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=11
|RD1-team09= К Горват І Вермак
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= М Яушовец Р Томанова
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= М Мескер Дж Расселл
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Т Льюїс Ш Макінерні
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=2

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Б Гадушек В Вайт
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= П Параді Н Фан-Тан
|RD1-score14-1=1
|RD1-score14-2=1
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= C Bassett З Гаррісон
|RD1-score15-1=7
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=2
|RD1-seed16=5
|RD1-team16=
|RD1-score01-1=5
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Б Герр Е Вайт
|RD1-score02-1=7
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=4

|RD1-seed03=
|RD1-team03= П Кеселі Р Реггі
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Б Моулд Е Соєрс
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Дж Клітч Г Страхонова
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=3
|RD1-seed06=
|RD1-team06= А-М Фернандес Н Їрджин
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Дж Мундел Р Ейс
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=12
|RD1-team08= Л Аллен К Еверт-Ллойд
|RD1-score08-1=7
|RD1-score08-2=4
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=13
|RD1-team09= А Джегер Г Сукова
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= К Суїр Ф Тібо
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=7
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= К Рінальді Л-Е Томпсон
|RD1-score11-1=5
|RD1-score11-2=1
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= П Фендік Ш Соломон
|RD1-score12-1=7
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= П Делес К Жоліссен
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Б Ремілтон Н Сато
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Д Гілберт Н Грегорі
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=3
|RD1-team16= Р Казалс В Тернбулл
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=6
|RD2-team01=
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=12
|RD3-team02= Л Аллен К Еверт-Ллойд
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= К Суїр Ф Тібо
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=2
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=3
|RD3-team04= Р Казалс В Тернбулл
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=6
|RD4-team01=

Секція 4

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1983 у жіночому тенісі